Сен-Жан-де-Рив, Сен-Жан-де-Рів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 31 км на північний схід від Тулузи, 37 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 242 осіб у працездатному віці (15-64 років) 192 були активні, 50 — неактивні (показник активності 79,3%, у 1999 році було 75,0%). З 192 активних працювали 174 особи (97 чоловіків та 77 жінок), безробітних було 18 (3 чоловіки та 15 жінок). Серед 50 неактивних 18 осіб було учнями чи студентами, 16 — пенсіонерами, 16 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 433,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Рив на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн